Селуянов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Селуянов В'ячеслав Вікторович (1986) — російський хокеїст.
 Селуянов Олександр Вікторович (1982) — український науковець.

Російські прізвища